Медисон Хајтс има више значења:
 Медисон Хајтс (Вирџинија)
 Медисон Хајтс (Мичиген)